Курио укореняющийся или син. Крестовник укореняющийся (лат. Curio radicans) — вид суккулентных растений рода Курио, семейства Астровые.

Описание 

Суккулентное растение, произрастающее в Южной Африке. У растения множество усиков глянцевой листвы в форме банана. Листья имеют эпидермальные окноа.

Как и большинство представителей рода Курио, Курио укореняющийся относительно вынослив и прост в выращивании, что делает его отличной отправной точкой для начинающих садоводов и тех, кто хочет заняться выращиванием суккулентов или садоводством в контейнерах. Интересное дополнение к любому дому или саду, Курио укореняющийся особенно хорош для горшков, подвесных корзин, суккулентных садов и других мест, нуждающихся в текстурном интересе.

Распространение 
Родной ареал: Капская провинция (ЮАР), Лесото, Намибия. Растет преимущественно в субтропических биомах. Он используется в качестве лекарства.

Таксономия 

, Calyx 6: 55 (1999).

Этимология 
Curio: родовое латинское наименование, означающие «худощавый, исхудавший».

radicans: видовой эпитет.

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

 Cacalia radicans L.f. (1782)
 Kleinia radicans (L.f.) Haw. (1823)
 Senecio radicans (L.f.) Sch.Bip. (1845)

Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):

 Kleinia adenocalyx (Dinter) Merxm. (1955)
 Senecio adenocalyx Dinter (1932)
 Senecio gonocladus Sch.Bip. (1845)

См. также 
 Ампельные растения
 Почвопокровные растения
 Комнатные растения
 Декоративные растения

Примечания

Ссылки 

Астровые
Суккуленты
Ампельные растения